Херман Санчес:
 Санчес, Херман (род. 1989) — испанский автогонщик.
 Санчес, Херман (род. 1992) — мексиканский прыгун в воду.
 Санчес, Херман (род. 1986) — испанский футболист.